Высокое — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Высокое — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Высокое — город в Каменецком районе Брестской области.
 Высокое — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Высокое — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Высокое — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Высокое — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Высокое — посёлок в Оршанском районе Витебской области.
 Высокое — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Высокое — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Высокое — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Высокое — деревня в Крупском районе Минской области.
 Высокое — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Высокое — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.
 Высокое — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Высокое — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.
 Высокое — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Высокое — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Высокое — название села Шакпак баба до 1990-х годов, Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Высокое — село в Табунском районе, упразднено.

Амурская область 
 Высокое — село в Михайловском районе.
 Высокое — село в Ромненском районе.

Архангельская область 
 Высокое — деревня в Холмогорском районе.

Белгородская область 
 Высокое — село в Яковлевском районе.
 Высокое — до 2001 г. название хутора Высокий в Краснояружском районе.

Брянская область 
 Высокое — деревня в Жирятинском районе.
 Высокое — село в Жирятинском районе.
 Высокое — село в Мглинском районе.
 Высокое — деревня в Рогнединском районе.
 Высокое — село в Унечском районе.
 Высокое — посёлок в Унечском районе.

Вологодская область 
 Высокое — деревня в Верховажском районе.
 Высокое — посёлок в Усть-Кубинском районе.
 Высокое — деревня в Череповецком районе.

Воронежская область 
 Высокое — посёлок в Воробьевском районе.
 Высокое — село в Лискинском районе.

Калининградская область 
 Высокое — посёлок в Багратионовском районе.
 Высокое — посёлок в Гурьевском районе.
 Высокое — посёлок в Краснознаменском районе.
 Высокое — посёлок в Нестеровском районе.
 Высокое — посёлок в Славском районе.

Калужская область 
 Высокое — деревня в Бабынинском районе.
 Высокое — деревня в Думиничском районе.
 Высокое — прежнее название села Овсорок в Жиздринском районе.
 Высокое — деревня в Куйбышевском районе, сельское поселение «Деревня Высокое».
 Высокое — деревня в Куйбышевском районе, сельское поселение «Село Мокрое».
 Высокое — деревня в Мещовском районе.
 Высокое — деревня в Мосальском районе.
 Высокое — деревня в Хвастовичском районе.

Костромская область 
 Высокое — деревня в Октябрьском районе.

Краснодарский край 
 Высокое — село в составе города Сочи.

Курская область 
 Высокое — село в Глушковском районе.
 Высокое — село в Медвенском районе.

Мордовия 
 Высокое — село в Ковылкинском районе.
 Высокое — деревня в Темниковском районе.

Московская область 
 Высокое — деревня в Можайском районе.
 Высокое — деревня в Солнечногорском районе.
 Высокое — деревня в городском округе Шаховская

Новгородская область 
 Высокое — деревня в Мошенском районе.
 Высокое — деревня в Солецком районе.
 Высокое — деревня в Старорусском районе, Великосельское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Старорусском районе, Луньшинское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Холмском районе, Красноборское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Холмском районе, Наволокское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Холмском районе, Находское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Чудовском районе.

Орловская область 
 Высокое — деревня в Знаменском районе.
 Высокое — деревня во Мценском районе.
 Высокое — деревня в Орловском районе.
 Высокое — деревня в Покровском районе.
 Высокое — село в Троснянском районе.
 Высокое — село в Шаблыкинском районе.

Пензенская область 
 Высокое — село в Башмаковском районе.

Приморский край 
 Высокое — село в Черниговском районе.

Псковская область 
 Высокое — деревня в Дедовичском районе.
 Высокое — деревня в Невельском районе.
 Высокое — деревня в Новоржевском районе.
 Высокое — деревня в Опочецком районе.
 Высокое — деревня в Струго-Красненском районе.
 Высокое — озеро в Красногородском районе.

Рязанская область 
 Высокое — деревня в Ермишинском районе.
 Высокое — село в Пителинском районе.
 Высокое — деревня в Рыбновском районе.
 Высокое — село в Рязанском районе.
 Высокое — село в Сараевском районе.
 Высокое — село в Скопинском районе.
 Высокое — село в Шацком районе.

Самарская область 
 Высокое — село в Пестравском районе.

Саратовская область 
 Высокое — село в Красноармейском районе.

Сахалинская область 
 Высокое — село в Анивском районе.

Смоленская область 
 Высокое — деревня в Гагаринском районе.
 Высокое — деревня в Ельнинском районе.
 Высокое — деревня в Монастырщинском районе.
 Высокое — село в Новодугинском районе, Высоковское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Новодугинском районе, Извековское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Сафоновском районе.
 Высокое — деревня в Смоленском районе.
 Высокое — деревня в Угранском районе, Захарьевское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Угранском районе, Знаменское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Высокое — деревня в Весьегонском районе, Пронинское сельское поселение
 Высокое — деревня в Весьегонском районе, Чамеровское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Калязинском районе.
 Высокое — село в Кесовогорском районе.
 Высокое — деревня в Кувшиновском районе, Борковское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Кувшиновском районе, Васильковское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Лихославльском районе.
 Высокое — деревня в Нелидовском районе, Высокинское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Нелидовском районе, Нелидовское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Оленинском районе, Гришинское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Оленинском районе, Гусевское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Оленинском районе, Мостовское сельское поселение.
 Высокое — деревня в Осташковском районе.
 Высокое — деревня в Селижаровском районе.
 Высокое — деревня в Старицком районе.
 Высокое — посёлок в Торжокском районе, центр Высоковского сельского поселения
 Высокое — деревня в Торжокском районе, Высоковское сельское поселение
 Высокое — деревня в Торжокском районе, Страшевичское сельское поселение, ОКАТО 28254860026.
 Высокое — деревня в Торжокском районе, Страшевичское сельское поселение, ОКАТО 28254860009.
 Высокое — деревня в Торопецком районе.
 Высокое — микрорайон города Ржева

Томская область 
 Высокое — село в Зырянском районе.

Тульская область 
 Высокое — деревня в Венёвском районе.
 Высокое — деревня в Воловском районе.
 Высокое — деревня в Дубенском районе.
 Высокое — село в Ленинском районе.
 Высокое — деревня в Одоевском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Высокое — село в Бахчисарайском районе.
 Высокое — упразднённое село в Ленинском районе (Ленинский сельсовет).
 Высокое — упразднённое село в Ленинском районе (Марфовский сельсовет).
 Высокое — упразднённое село на территории Городского округа Судак/Судакского городского совета.
 Высокое — упразднённое село в Черноморском районе.

Украина 
 Высокое — село в Томашпольском районе Винницкой области.
 Высокое — село в Любомльском районе Волынской области.
 Высокое — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Высокое — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Высокое (до 2016 года — Владимировка) — село в Томаковском районе Днепропетровской области.
 Высокое — посёлок в составе города Макеевка Донецкой области.
 Высокое — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Высокое — село в Черняховском районе Житомирской области.
 Высокое — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Высокое — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Высокое — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Высокое — село в Троицком районе Луганской области.
 Высокое — село в Гребёнковском районе Полтавской области.
 Высокое — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Высокое — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Высокое — село в Пирятинском районе Полтавской области.
 Высокое — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Высокое — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Высокое — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Высокое (до 2016 года — Жовтнёвое) — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Высокое — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Высокое — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Высокое — село в Первомайском районе Харьковской области.
 Высокое — село в Бериславском районе Херсонской области.
 Высокое — село в Борзнянском районе Черниговской области.
 Высокое — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Высокое — село в Прилукском районе Черниговской области.

См. также 
 Высокое Поле
 Ново-Высокое
Нововысокое
 Новое Высокое
 Посёлок дома отдыха «Высокое»
 Сельское поселение Высокое
 Сельское поселение Деревня Высокое
 Старое Высокое
 Высочкино
 Высочка